Het ATP-toernooi van Acapulco 2005 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel) vond plaats van 21 tot en met 27 februari 2005. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Fairmont Acapulco Princess-hotel in de Mexicaanse stad Acapulco.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco